Canredondo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Canredondo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Canredondo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar